Sucha Przehyba – przełęcz w Tatrach Wysokich
 Sucha Przehyba – przełęcz w Tatrach Zachodnich